Luminello, componente di arma da fuoco
Luminello (riflesso), riflesso della luce del sole
Luminello (lampada), piccola lampada votiva